У цьому списку представлені найрезультативніші бомбардири вищих дивізіонів (D1) національних чемпіонатів. Ці відомості зібрані з різних джерел. Як інтернет-сайтів, так і друкованих видань (енциклопедії, довідники) різних країн за багато років. У різних першоджерелах, як національних, так і міжнародних (наприклад, rsssf.com, iffhs.de) є чимало різночитань щодо результативності одних і тих же бомбардирів.
Пов'язано це і з різним методологічним підходом до окремих національних футбольних турнірів (вважати чи не вважати їх за D1), і з відсутністю в ряді випадків повних і достовірних відомостей, особливо по чемпіонатах початку минулого століття. Напевно, встановити абсолютну істину вже неможливо. Тому пропонується вважати відомості представлені в цьому переліку одним з можливих варіантів.

Найвлучніший гравець національних чемпіонатів з футболу — Пеле (541 гол в 560 матчах). Восени 2010 року Бразильська конфедерація футболу надала статус національних чемпіонатів (рівень D1) кубку Бразилії (1959–1968) та кубку Роберто Гомеса Педрози (1967–1970). У першому турнірі Пеле провів 33 матчі (30 голів), а у другому — 57 матчів (37 голів). Тобто, загальний доробок найкращого футболіста планети становить 608 голів у 650 матчах, але на даний час позиція Міжнародної федерації футбольної історії і статистики по цьому питанні залишилася незмінною.

Сумарні показники 
Список включає гравців, які у вищих дивізіонах національних чемпіонатів забили не менше 300 м'ячів.

 На 22 жовтня 2022 року.

Найвлучніші бомбардири національних чемпіонатів

УЄФА

КОНМЕБОЛ

КОНКАКАФ

КАФ

АФК 

 На 11 січня 2021 року.

Списки найкращих бомбардирів національних чемпіонатів (перед сезоном 2021/22)

УЄФА

Австрія

Англія

Болгарія

Іспанія

Італія

Нідерланди

Німеччина

Північна Ірландія

Польща

СРСР

Угорщина

Франція

Швейцарія

Шотландія

Югославія

КОНМЕБОЛ

Аргентина

Бразилія

Уругвай

КОНКАКАФ

Мексика

Див. також 
 Найкращі бомбардири національних чемпіонатів за сезон
 Список футболістів, що забили понад 500 голів

Література 
1. Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007.- 752с.: ил. -ISBN 978-5-699-22359-6

Примітки

Посилання 
 Найкращі бомбардири національних чемпіонатів на RSSSF 
 Найкращі бомбардири національних чемпіонатів на IFFHS 
 Статистика гравців на fannet.org
 Статистика гравців на footballplayers 

1
Списки:Футбол